

Codici 
 MBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tri-City MBS, Saginaw / Midland / Bay City (Michigan), Stati Uniti

Finanza 
 Mortgage-backed security

Sigle 
 Mainichi Broadcasting System – emittente televisiva giapponese
 Marina Bay Sands – casinò resort di Singapore
 Maritime Broadcasting System – società privata di radiodiffusione canadese che possiede 21 stazioni radio che servono diverse comunità in Nova Scotia, Prince Edward Island e New Brunswick.
 Mohammed bin Salman – principe ereditario saudita
 Mutual Broadcasting System – era una rete radio americana in esercizio 1934-1999.
 Mercey Brothers Sound – era un gruppo di musica country canadese attiva 1957-1989 
 Motor Bus Society – organizzazione non-profit negli Stati Uniti
 Motor Body Specialists – produttore di autobus australiano a Eagle Farm, Brisbane.
 MBS International Airport – aeroporto che serve Midland, Bay City  e Saginaw nel Michigan
 Mercedes-Benz Superdome  stadio che ospita gli New Orleans Saints (New Orleans, Louisiana).
 M&T Bank Stadium – è uno stadio situato a Baltimora, nel Maryland. Attualmente ospita le partite dei Baltimore Ravens, squadra della National Football League. 
 Machine Building Systems Ltd – fornitore del Regno Unito del sistema di profili in alluminio
 Malawi Bureau of Standards
 Montpellier Business School – una business school